Borowa peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Borowa, un village

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Borowa, un village du powiat de Dębica
 Borowa, un village du powiat de Mielec
 Borowa, une gmina du powiat de Mielec

dans la voïvodie de Łódź
 Borowa, un village du powiat de Bełchatów
 Borowa, un village du powiat de Łódź-est
 Borowa, un village du powiat de Piotrków
 Borowa, un village de la gmina de Dobryszyce
 Borowa, un village de la gmina de Gidle
 Borowa, un village de la gmina de Przedbórz

dans la voïvodie de Lublin
 Borowa, un village

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Borowa, un village

dans la voïvodie de Silésie
 Borowa, un village